De vijfde editie van het Aziatisch kampioenschap hockey voor mannen werd in 1999 gehouden in het Maleisische Kuala Lumpur. Het toernooi met 9 deelnemers werd gehouden van 18 tot en met 28 november. Zuid-Korea verdedigde met succes de titel.

Kwalificatietoernooi 
In 1997 werd in Hongkong een kwalificatietoernooi gespeeld. Hongkong, Oman en Sri Lanka plaatsten zich voor het eindtoernooi.

Eindstand:

Eindronde 

De negen landen speelden in twee groepen waarbij de beste nummers twee zich plaatsen voor de halve finales. Oman nam niet deel.

Groepsfase 

Groep A

Groep B

Kruisingswedstrijden 

 Halve finale

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 3e/4e plaats 

 Finale

Eindrangschikking

Hockey in 1999
Aziatisch kampioenschap hockey
Sportevenement in Kuala Lumpur
Hockey in Maleisië